Stud bezeichnet:

 Stud, eine Pokervariante
 Stud (Band), britische Rockband
 im alemannischen Dialekt eine Firstsäule oder ein Brunnenstock

Stud ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Stud (1850–1913), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Erich Stud (1888–1968), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Mike Stud (* 1988), US-amerikanischer Rapper
 Walter Stud (1891–1974), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor

stud. steht als Abkürzung für:
 Studiosus, Student

Siehe auch:
 
 Studt
 Stuth

Abkürzung